Улица Логвиненко:
 Улица Логвиненко (Бишкек) — улица в Бишкеке.
 Улица Логвиненко (Москва) — улица в Зеленоградском административном округе Москвы.